D0 steht für:
 D0-Experiment, Teilchendetektor am Fermilab
 Schmelzsicherung#D0-System_(NEOZED), Sicherungs-Sockel der Elektrotechnik
 Dálnice 0, Autobahn in Tschechien
 DIN D0, Papierformat

Siehe auch:
 DO

D0